Олимпийский комитет Португалии () — организация, представляющая Португалию в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в МОК в 1909 году.

Штаб-квартира расположена в Лиссабоне. Является членом МОК, ЕОК и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Португалии.

См. также 
 Португалия на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Олимпийского комитета Португалии .

Португалия
Португалия на Олимпийских играх